O francolim-de-cara-preta (Francolinus ochropectus sin. Pternistis ochropectus) é uma espécie de ave da família Phasianidae.

Apenas pode ser encontrada no Djibouti.

Os seus habitats naturais são: florestas secas tropicais ou subtropicais .

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências

Francolinus
Aves descritas em 1852